Laivasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laivasaaret (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Laivasaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Laivasaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar